Le tournoi de tennis de Sopot 2005 s'est tenu du 1 au 8 août. Il a vu le Français Gaël Monfils s'imposer en trois manches devant l'Allemand Florian Mayer.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Voir aussi

Article connexe 
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site officiel de l'ATP

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
Sport en Pologne en 2005
Tennis en août 2005